Мантия може да се отнася за:
 мантия ( — „царствен плащ“) - дълга връхна дреха без ръкави; носена в различни цветове от принцове, принцеси, царе и царици - като багреница;
 мантия - орган при някои мекотели;
 мантия - слой във вътрешността на Земята и земеподобните планети.

Вижте също 
 „Мантията“ – първа част на оперен триптих от Джакомо Пучини